Макмиллен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макмиллен, Билли (1927—1975) — ирландский националист, солдат Официальной Ирландской республиканской армии и участник конфликта в Северной Ирландии.
 Макмиллен, Том (род. 1952) ― американский профессиональный баскетболист НБА, стипендиат Родса, конгрессмен от Демократической партии.
 Макмиллен, Уолтер (1913—1987) — североирландский футболист.
 Макмиллен, Эдмунд (род. 1980) — американский геймдизайнер, прославившийся оригинальным стилем рисовки в своих Flash-играх